Green Island peut faire référence à :

 Green Island Bridge, pont de l'État de New York au-dessus de l'Hudson ;
 Green Island, village de l'État de New York ; 
 Green Island, ou île Verte en français, île volcanique au large de la côte orientale de Taïwan ;
 Green Island, île d'Antigua-et-Barbuda ;
 Green Island, Nouvelle-Zélande ;
 Green Island, sur le lac Érié ;
 , Ottawa ;
 Greenisland, en Irlande du Nord ;
 Green island, chanson de Christy Moore.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme